Rhine Gold er det andet studiealbum af det danske band Choir of Young Believers, som blev udgivet i Europa den 27. februar 2012 via Tigerspring og i USA 20. marts 2012 via Ghostly International.

Spor

Referencer 

Choir of Young Believers-album